Useme - polskie przedsiębiorstwo fintech z siedzibą we Wrocławiu będące właścicielem platformy i giełdy zleceń Useme.com.

Historia 
Useme założone zostało 28 czerwca 2013  we Wrocławiu przez Przemysława Głośnego. Początkowo funkcjonowało jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a 4 lutego 2021 roku utworzono spółkę akcyjną Useme SA. Przedsiębiorstwo od początku zajmowało się prowadzeniem serwisu Useme.com (wcześniej Useme.eu). Useme.com jest pierwszą w Polsce i największą w Europie Centralnej platformą łączącą freelancerów ze zleceniodawcami i pośredniczącą w rozliczeniach umów pracy zdalnej. Umożliwia także zamieszczenie oferty na giełdzie zleceń. 

W październiku 2021 roku spółka rozpoczęła emisję akcji za pośrednictwem platformy crowdfundingu udziałowego Crowdway. Przy okazji kampanii informacyjnej towarzyszącej emisji akcji spółka informowała, że rozważa wejście na giełdę w 2023 roku.

Od sierpnia 2022 do 1 stycznia 2023 roku platforma umożliwiła Ukraińcom mieszkającym w Polsce bezpłatne rozliczanie umów.  

Od 2014 firma prowadzi coroczne badanie i raport „Freelancing w Polsce”.

Przypisy 

Przedsiębiorstwa we Wrocławiu
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2013
Spółki akcyjne